Academisch ziekenhuis (Universitair Ziekenhuis), bijvoorbeeld Universitair Ziekenhuis Brussel, 
Uz (gemeente), Franse gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées
Uz (persoon), zoon van Aram, kleinzoon van Shem, genoemd in de Hebreeuwse Bijbel
Uz (land), oude spelling van een land dat wordt genoemd in de Hebreeuwse Bijbel
UZ (spoorwegbedrijf), staatsspoorwegbedrijf in de Oekraïne
de Uz, een rivier in Roemenië